Vrancea heißen:

 Kreis Vrancea, Verwaltungseinheit in Rumänien
 Vrancea (Mehedinți), Dorf in Rumänien
 Vrancea-Zone, Erdbebenzone in Rumänien